Ratt – gruppo musicale statunitense
Ratt – album
Ratt – EP
RATT – azienda rumena